

Architettura 
 Cittadella – insediamento fortificato atto a difendere una città

Geografia

Francia
 Cittadella – quartiere di Bastia

Italia
 Cittadella – comune italiano in provincia di Padova
 Cittadella – quartiere di Mantova
 Cittadella – quartiere di Palmi in provincia di Reggio Calabria
 Cittadella – quartiere di Parma
 Cittadella – quartiere di Verona
 Cittadella – località di Motteggiana in provincia di Mantova
 Cittadella – località di Mareno di Piave in provincia di Treviso

Malta
 Cittadella – quartiere del comune maltese di Rabat

Edifici
Cittadella di Parma – fortificazione eretta a Parma verso la fine del XVI secolo
Cittadella di Pisa – fortificazione eretta all'estremo delle mura di Pisa
Cittadella di Torino – fortificazione eretta a difesa di Torino dal XVI secolo

Altro
 Cittadella editrice – casa editrice di ispirazione cattolica con sede ad Assisi
 Cittadella universitaria – area universitaria con più edifici
 Cittadella – club calcistico
 Cittadella – raccolta di note e pensieri di Antoine de Saint-Exupéry

Pagine correlate 
 La cittadella